Amerikai Egyesült Államok
Oak Hill (Alabama)
Oak Hill (Florida)
Oak Hill (Kansas)
Oak Hill (Kentucky)
Oak Hill (Massachusetts)
Oak Hill (New Jersey)
Oak Hill (New York)
Oak Hill (Nyugat-Virginia)
Oak Hill (Ohio)
Oak Hill (Tennessee)
Oak Hill (Texas)
Oak Hill (Austin, Texas)
Oak Hill (Bastrop megye, Texas)
Oak Hill (Jasper megye, Texas)
Oak Hill (Johnson megye, Texas)
Oak Hill (Rusk megye, Texas)
Oak Hill (Virginia)
Oak Hill (Albemarle megye, Virginia)
Oak Hill (Fairfax megye, Virginia)
Oak Hill (Page megye, Virginia)
Oak Hill (Pittsylvania megye, Virginia)
Oak Hill (Wisconsin)